Ел Олвидо има више значења:

 Ел Олвидо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Олвидо (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Олвидо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Олвидо (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Олвидо (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Олвидо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Олвидо (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Олвидо (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Олвидо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Олвидо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Олвидо (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Олвидо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Олвидо (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Олвидо (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Олвидо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Олвидо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Олвидо, Буенависта де Лопез (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Олвидо (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Олвидо (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Олвидо (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Олвидо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Олвидо (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Олвидо (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Олвидо, Ел Помелар (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Олвидо (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Олвидо, Кулче (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Олвидо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Олвидо (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Олвидо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Олвидо (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Олвидо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Олвидо (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Олвидо (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Олвидо (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Олвидо (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Олвидо, Сан Франсиско (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Олвидо (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Олвидо (Пануко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Олвидо (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Олвидо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Олвидо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Олвидо (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Олвидо (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Олвидо (Пануко, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику